Gruppe B ved EM i fodbold for kvinder 2022 bestod af Danmark, Tyskland, Spanien og Finland. Kampene blev afviklet fra den 7. til den 16. juli 2022.

Hold

Tabeloversigt

Kampe

Spanien – Finland

Tyskland – Danmark

Danmark – Finland

Tyskland – Spanien

Finland – Tyskland

Danmark – Spanien

Referencer

Eksterne henvisninger 

Gruppe B